peut désigner :
 Le parole di mio padre, un film italien réalisé par Francesca Comencini, sorti en 2001 ;
 Le parole di mio padre, la bande originale du film de Francesca Comencini, composée par Ludovico Einaudi et sortie en 2001 ;